Кры́лос — село в Галичской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины, древняя столица Галицко-Волынского княжества.

Село расположено на Крылосской горе, где находился княжеский детинец древнего Галича, следы которого видны на скале. Крылос носил название Галича и в XII—XIV веках был столицей крупнейшего феодального центра Западной Руси — Галицко-Волынского княжества. Первое упоминание в Ипатьевской летописи о Галиче относится к 1140 году.

При раскопках выявлены посад и размещённый на холме детинец, которые были укрепленны рвами и валами. Под холмом располагалось неукрепленное поселение, заселённое ремесленниками и торговцами. Территория на север от детинца была занята загородными боярскими и монастырскими укрепленными усадьбами. На территории села обнаружены древние погребения угров, сохранившиеся со времён их миграции с Урала в Венгрию.

Вскоре после захвата Галиции поляками город утратил своё положение, Галич был перенесён на другое место и здесь осталось сельское поселение.

В музее народной архитектуры «Прикарпатье» выставлены орудия труда и быта каменного века и периода комаровской культуры.

Памятники 
 Галичина могила — могила легендарного князя Галиции (реконструкция кургана).
 Церковь Успения Богородицы (1584).
 Часовня Св. Василия, построена на фундаментах Успенского собора 12 ст..
 Реконструкция деревянной церкви 16 ст., типичной для Галичины
 Княжая криница
 Митрополичьи палаты (ныне — Музей истории древнего Галича)

Известные уроженцы и жители 
 Романчук, Юлий

Примечания

Ссылки 
 Замки и храмы Украины. Крылос
 
 Крилос. Унікальні села України — спецпроект про Крилос та давній Галич